Booster steht für:

 Booster (Elektrotechnik), ein Spannungs- oder Leistungsverstärker
 Booster (Dampflokomotivtechnik), ein Hilfsantrieb bei Dampflokomotiven
 eine Wiederholungsimpfung mit erneuernder oder verstärkender Wirkung, siehe Impfung #Auffrischungsimpfung
 Booster (Fahrgeschäft), ein Karusselltyp des Herstellers Huss
 Booster (Raketenantrieb), ein Hilfsantrieb bei Raketen
 Verkaufseinheit bei einem Sammelkartenspiel
 Booster (Schiff), Arbeitsschiff
 Booster (Schweißtechnik), ein Amplitudentransformationsstück in Ultraschall-Schweißsystemen
 eine Hilfssprengladung zum Zünden, siehe Verstärkerladung
 eine Diesellokomotive ohne Führerstand, siehe Mehrfachtraktion #A-Unit und B-Unit
 Booster (Pneumatik), ein Luftmengenverstärker
 ein Druckverstärker für Fluide, siehe Druckübersetzer
 Booster Bike, eine Achterbahn im Freizeitpark Toverland, Niederlande
 Booster Gold, eine US-amerikanische Comicfigur und zugehörige Comicveröffentlichungen
 eine Eigenmarke für Energydrinks der Edeka-Gruppe

Siehe auch: